Канан — посёлок в Японии, префектура Осака
 Канан — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Канан — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО
 Тозым-Канан — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО